Bălteni  se poate referi la:

Localități din România:
Bălteni, Argeș 
Bălteni, Buzău 
Bălteni, Dâmbovița 
Bălteni, Iași
Bălteni, Ilfov
Bălteni, Olt, reședința comunei cu același nume
Bălteni, Vaslui, reședința comunei cu același nume
Bălteni, Vâlcea

Localități din România cu nume compuse:
Bălteni-Deal, Vaslui
Băltenii de Jos, Tulcea

Vezi și 
 Balta (dezambiguizare)